Кленке () — имя собственное.

Известные носители:

  (Георг Юрген Эрнст Август фон Кленке; 1874–1960) — немецкий фермер, юрист и страховой агент.
  (1767–1823) — немецкий офицер.
 Кленке, Каролина Луиза фон (1754—1802[2], 1802/12) — немецкая писательница, поэтесса и драматург.
  (до 1498–1518), декан немецкого собора.
 Кленке, Филипп Фридрих Герман (1813—1881) — немецкий врач известный также под псевдонимом «Hermann von Maltitz».